Aïn Bénian – comune dell'Algeria nella provincia di 'Ayn Defla
Aïn Bénian – comune dell'Algeria nella provincia di Algeri